Gravimetri kan syfta på 
 Gravimetri (fysik) – mätning av gravitationsfältets styrka
 Gravimetri (kemi) – metoder för att följa provets massa i analytisk kemi